Thorell ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Thorell (* 1992), schwedischer Eishockeyspieler
 Sven Thorell (1888–1974), schwedischer Segler
 Tamerlan Thorell (1830–1901), schwedischer Arachnologe